Erica, Hanga (növénynemzetség)
Erica, ausztrál város
Erica, holland település